Ваппо:

 Ваппо — индейское племя, традиционно обитающее на севере штата Калифорния.
 Ваппо — исчезнувший язык семьи юки-ваппо.